Петрониевич () — имя собственное южнославянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Петрониевич, Аврам (1791—1852) — сербский политический и государственный деятель, министр иностранных дел Княжества Сербия, княжеский уполномоченный (эквивалент сегодняшнего премьер-министра). 
 Петрониевич, Душан (род. 1983) — сербский футболист, полузащитник клуба «Астана».
 Петрониевич, Мария (род. 1987) — сербская актриса и телеведущая.